Detta är en lista över sjöar i Ödeshögs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ödeshögs kommun.

Lista

Ödeshögs kommun
 Lista